Entwistle může být:

 příjmení
 Peg Entwistle (1908–1932) – velšská herečka
 Harry Entwistle (* 1940) – anglický kněz
 John Entwistle (1944–2002) – anglický hudebník
 místopisné jméno
 Entwistle (Lancashire) – vesnice v anglickém hrabství Lancashire
 Entwistle (Alberta) – obec v kanadské Albertě